У́лица Кончало́вского — название улиц в честь художника Петра Кончаловского в городах бывшего СССР.

 Улица Кончаловского — улица в городе Обнинске Калужской области Российской Федерации.
 Улица Петра Кончаловского — улица в городе Славянске Донецкой области Украины.